Slovo AAK má několik významů:

 aak (loď) – rýnský člun pro dopravu vína
 AAK - augmentativní a alternativní komunikace, zkratka používaná ve speciální pedagogice

Reference